Lechtape ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Lechtape (* 1956), deutscher Fotograf
 Edith Lechtape (1921–2001), deutsche Schauspielerin und Fotokünstlerin